Mommertz ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Mommertz (* 1974), deutscher Pianist und Kammermusiker
 Johannes Mommertz (* 1893), deutscher Architekt und Regierungsbaumeister
 Karl Heinz Mommertz (1929–2016), deutscher Ingenieur
 Paul Mommertz (* 1930), deutscher Schriftsteller